Дро́ссель ()
 в широком смысле слова, дроссель — это ограничитель;
 в электротехнике — катушка индуктивности, обладающая высоким сопротивлением переменному току и малым сопротивлением постоянному;
 Гидравлический дроссель или пневматический дроссель — устройство на пути движения жидкости или газа, может быть нерегулируемое или регулируемое;
 дроссельная заслонка в системах подачи топлива (например, в двигателе внутреннего сгорания), а также ручка, регулирующая эту заслонку;
 дроссельная (редукционная) арматура — элемент трубопроводной арматуры, предназначенный для снижения (редуцирования) рабочего давления в системе за счёт увеличения гидравлического сопротивления в проточной части;

Примечания

См. также 
 Дросселирование